

Geografia

Austria 
 Spittal an der Drau – città nel distretto di Spittal an der Drau (Carinzia)
 Distretto di Spittal an der Drau – distretto della Carinzia con capoluogo Spittal an der Drau

Regno Unito 
 Spittal – comune nella contea di Pembrokeshire (Galles)

Pagine correlate 
 Spital